Aldeaseca puede referirse a:

 Aldeaseca (Ávila), municipio de la provincia de Ávila.
 Aldeaseca de Alba, municipio de la provincia de Salamanca.
 Aldeaseca de la Frontera, municipio de la provincia de Salamanca.
 Aldeaseca de Armuña, localidad del municipio de Villares de la Reina, provincia de Salamanca.